Śladem Blue (ang. Blue's Clues, 1996-2006) – amerykański serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 11 lipca 2008 roku przez stację telewizyjną Nickelodeon Polska.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria i dźwięk: Elżbieta Mikuś
Dialogi: Krystyna Subocz
Montaż:
 Agnieszka Kołodziejczyk,
 Jan Graboś
Kierownictwo produkcji: Kamil Graboś
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Wystąpili:
 Kacper Kuszewski – Steve
oraz
 Agata Gawrońska
 Janusz Wituch
 Hanna Kinder-Kiss
 Małgorzata Steczkowska
 Krzysztof Wójcik
 Albert Do
 Jaśmina Nowicka
 Jakub Gajda
 Sara Lewandowska
 Beniamin Lewandowski
 Bernard Lewandowski
 Magdalena Gąsiorek
 Piotr Brzywczy
 Martyna Sommer
 Justyna Bojczuk
 Wit Apostolakis
 Szymon Konarski
i inni

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Nickelodeon Polska –
 I seria – 11 lipca 2008 roku

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 2006